Blankertz ist der Familienname folgender Personen:

 Herwig Blankertz (1927–1983), deutscher Pädagoge
 Stefan Blankertz (* 1956), Vertreter und Aktivist des Anarchokapitalismus, Theoretiker der Gestalttherapie und Schriftsteller

Siehe auch:
 Blanckertz
 Blankers